Carlsson je priimek več znanih oseb:

 Anders Carlsson (*1960), švedski hokejist
 Arne Carlsson (*1943), švedski hokejist
 Arvid Carlsson (*1923), švedski nevrolog, nobelovec leta 2000
 Ingvar Gösta Carlsson (1934—1991), švedski politik
 Kent Carlsson (*1968), švedski teniški igralec
 Stig Carlsson  (1924—1978), švedski hokejist
 Stig Carlsson  (1925—1997), inženir